Жерш:

 Жерш, Александра (род. 1994) — украинская волейболистка.
 Жерш, Богдан Валерьевич (род. 1980) — украинский футболист.
 Жерш, Роман Валерьевич (род. 1985) — украинский футболист.